Порту-Мониш () — посёлок на северо-западе острова Мадейры, в автономном регионе Мадейра (Португалия), с населением 1700 человек (2001). Является административным центром одноименного района (муниципалитета) с площадью 82,60 км² и населением 2927 человек (2001), который на западе и севере омывается Атлантическим океаном, на востоке граничит с муниципалитетом Сан-Висенти, на юго-востоке — с муниципалитетом Понта-ду-Сол и на юге и юго-западе — Кальета.

В прошлом (до вступления Мадейрой устава автономии в 1976 году) посёлок входил в состав Фуншальського административного округа.

Праздник посёлка — 22 июля.

История 
Муниципалитет был основан в 1835 году. На протяжении своего существования Порту-Мониш несколько раз подвергался административно-территориальной реформе.

В экономике муниципалитета доминирует первичный сектор экономики, представленный сельским хозяйством. Значительная часть его территории является гористой, где сосредоточено животноводство. Развито рыболовство и торговля. Основным видом транспорта являются автобусы и такси.

Туризм 
Большой популярностью среди туристов пользуется Аквариум Мадейры (), открытый 4 сентября 2005 года. Особенностью этого аквариума является то, что он был построен на месте бывшей крепости Сан-Жуан-Батишта при полном сохранении её внешнего вида. Возведенная в 1730 году крепость на протяжении многих лет служила для защиты от атак со стороны пиратов, в то время были частыми поскольку порт поселка расположен на севере острова был менее защищенным по сравнению с южным побережьем Мадейры. Строительство аквариума на месте заброшенной крепости было принято муниципальной палатой Порту-Мониш ещё в 1998 году. Сегодня аквариум насчитывает 11 аквариумов с более 70 видами рыб и животных, причем самый большой аквариум имеет вместимость 500 тыс. литров. Стоимость билета для взрослых в аквариум составляет 7 евро.

Водопад «ВЭУ-да-Нойва» () является самым высоким водопадом острова и также пользуется большой популярностью среди туристов Мадейры. Находится на северном побережье острова на территории муниципального общины Сейшал. «ВЭУ-да-Нойва» в переводе на русский язык означает «вуаль невесты». Другими интересными местами муниципалитета является тематический парк, канатная дорога «Ашадаш-да-Круш», естественные бассейны и леса лаурисилвы.

Демография

Состав муниципалитета 
В муниципалитет входят следующие районы:
 Ашадаш-да-Круш ()
 Порту-Мониш ()
 Рибейра-да-Жанела ()
 Сейшал ()

Галерея

Примечания

Ссылки 

 Официальная веб-страница муниципальной палаты Порту-Мониш
 Официальная веб-страница Аквариума Мадейры 
 Фотогалерея Порту-Мониш на Flickr

Города автономного региона Мадейра
Муниципалитеты автономного региона Мадейра